Der UNCAF Nations Cup 2007 war die neunte Auflage der zentralamerikanischen Fußballmeisterschaft. Bei dem Turnier, das vom 8. Februar bis 18. Februar 2007 in San Salvador, El Salvador, ausgetragen wurde, wurden die zentralamerikanischen Teilnehmer am CONCACAF Gold Cup 2007 ermittelt. Die ersten fünf Mannschaften des Turniers qualifizierten sich für den Gold Cup in den USA.

Costa Rica gewann das Turnier gegen Panama nach Elfmeterschießen mit 5:2. Es war der sechste Erfolg Costa Ricas. Panama erreichte das zweite Mal in Folge das Finale und verlor wie beim CONCACAF Gold Cup 2005 das Endspiel im Elfmeterschießen.

Teilnehmer 

Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 2007 waren die sieben Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Gruppenphase

Gruppe 1 

Estadio Cuscatlán, San Salvador

|}

|}

Gruppe 2 

Estadio Cuscatlán, San Salvador

|}

|}

Finalrunde

Spiel um Platz 5 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Fußballveranstaltung 2007
2007
Fußball (El Salvador)
San Salvador